Aalkorb steht für:
 Aalkorb, eine einfache Version der Aalreuse

 Aalkorb (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch: